La  Assemblée générale de l'Île-du-Prince-Édouard fut en séance entre le  et 1854.

Alexander Rae fut élu président.

L'assemblée siégea au plaisir du lieutenant-gouverneur, .

Un gouvernement responsable fut alloué à l'île en 1951 et  devint le premier Premier ministre.

Membres

Notes et références

Bibliographie 
 

Assemblée générale de l'Île-du-Prince-Édouard